Grömbach
 Frits van Grombach
 Hans van Grombach